RS puede referirse a:

Empresas 

 Renault Sport, una división de automovilismo de Renault.
RS, una empresa de deporte venezolana.

 RS Components, un distribuidor internacional de componentes electrónicos.

Lugares 

 República de Serbia, país (código ISO 3166-1 RS)
 República de Eslovenia, país
 República Srpska, una de las dos entidades políticas que componen el estado de Bosnia y Herzegovina.
 República Srpska (1992-95)
 Rio Grande do Sul, estado brasileño (código ISO 3166-2 BR-RS)

Ciencia y tecnología 

 .rs, el dominio de nivel superior geográfico para República de Serbia
 .rs, una extensión de nombre de archivo para el código fuente de Rust (lenguaje de programación)
 Corrección de errores de Reed-Solomon

Vehículos 

 Rally Sport, una designación aplicada a los coches de rally.

Otros usos 

 Plural de rupia, Rs. o Rs